Микола Миколайович Брисюк (12 грудня 1975, Землянка Конотопського району Сумської області — 23 лютого 2016) — стрілець 34-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади Сухопутних військ Збройних Сил України, старшина Збройних Сил України.

Життєвий шлях 
Брисюк Микола Миколайович народився 27 січня 1985 року в селі Землянка Конотопського району Сумської області. Закінчив середню школу. Працював у Товаристві з обмеженою відповідальністю агрофірмі «Довіра» села Землянка Конотопського району. Він був призваний до лав Збройних Сил України 27 травня 2015 року. Служив спочатку командиром танку, потім був стрільцем 34-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади Сухопутних військ Збройних Сил України У зоні проведення антитерористичної операції на Сході України М. М. Брисюк відразу потрапив на передову. Микола Миколайович був командиром танка. Після оголошеного відведення важкого озброєння з лінії зіткнення вирішив не відходити в тил, а залишитися захищати державу від агресора на передовій — вже на посаді стрільця. Незважаючи на оголошене перемир'я, його підрозділ постійно піддавався обстрілу зі стрілецької зброї, а також з мінометів. В один із таких обстрілів Микола Брисюк був смертельно поранений і загинув 23 лютого 2016 року.

2 квітня 2016 року тіло загиблого воїна із зони АТО на Конотопську землю доставив на власному автомобілі воїн-інтернаціоналіст Юрій Ведмедь. Того ж дня в селі Землянка Конотопського району Сумської області в центрі села, біля підніжжя пам'ятника воїнам, загиблим у часи Другої світової війни відбулась траурна церемонія прощання.

Нагороди та вшанування

Джерела 
 http://memorybook.org.ua/2/brysukmyk.htm 

 https://sorada.gov.ua/novyny-mistsevyh-rad/19-konotopska-rajonna-rada/16298-konotopskyj-rajon-poproshchavsja-iz-zagyblym-v-ato-gerojem.html 

 Героям слава. Книга пам'яті героїв АТО.   -ПМК "ЕлладаS", 2016

Уродженці Конотопського району
Поховані в Конотопському районі